Sayre kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sayre (Oklahoma)
Sayre (Pennsylvania)